Anouk Saint Jours (née en 1980), pentathlonienne française ;
 Frédéric Saint-Jours, pseudonyme de Philippe d'Hugues (né en 1931), critique de cinéma français.